Diade – inventore tessalo del IV secolo a.C.
Diade – nel calcolo tensoriale, il prodotto esterno fra due tensori, che costruisce un tensore di rango pari alla somma dei ranghi dei tensori moltiplicati
Diade o bicordo – nella teoria musicale, l'insieme di due note (un accordo musicale talvolta è definito dalla combinazione di almeno tre note non distanziate da ottave)
 Diade o relazione diadica – nelle discipline psicologiche, una relazione fra due persone o una interazione tra due aspetti psicologici e/o culturali
Diade – in meccanica applicata alle macchine, sistema formato da due membri connessi da coppie rotoidali e/o prismatiche.
Diade - principio della dualità nella filosofia platonica

Altri progetti